Bod Lajos (1852–1938) főreáliskolai tanár
 Bod Lajos (1893–?) tanító
 Bod Lajos (1946) agrármérnök, vadgazdálkodási szakmérnök